Селина Банбери (в ряде источников Салина Бэнбери; ; ) — английская  и .

Биография 
Селина Банбери родилась в доме приходского священника Килсаран недалеко от Каслеллингема в графстве Лаут. Она была близнецом и одной из пятнадцати детей протестантского священника, преподобного Генри Банбери. Семья Банбери переехала в Дублин в 1819 году, а около 1830 года в Ливерпуль.

Банбери была очень плодовитым автором, написавшим почти сотню томов художественной и научной литературы для юных читателей и широкой публики, начиная с «Посещения моего места рождения» (1821). В её работах был «сильный прозелитизм и моральный компонент». «Мисс Банбери — опытная, наблюдательная и разборчивая путешественница, — прокомментировал рецензент 1853 года, — с одним недостатком, который мы можем обнаружить, — жестоким трактарианским оттенком, который, однако, не делает её книгу менее забавной».

С. Банберри путешествовала из Стокгольма в Рим в 1847 и 1848 годах, став непосредственным свидетелем ряда революций и потрясений в нескольких частях Европы о чём она и поведала читателям в своих произведениях.

Селина Банбери умерла в 1882 году в городе Челтнеме в английском графстве Глостершир.

Некоторые из ее книг продолжали публиковаться еще долгое время после ее смерти, в том числе американские издания «Фанни, цветочница или Честное вознаграждение» (1911).

Примечания

Литература 
 Hansson, Heidi (2011). "Selina Bunbury, Religion, and the Woman Writer", in Murphy, James H. (ed.), The Oxford History of the Irish Book, IV, Oxford University Press, pp. 322–330, doi:10.1093/acprof:osobl/9780198187318.003.0025, ISBN 978-0-19-818731-8

Ссылки 
 

Английские писательницы